Der findes flere personer med dette navn:

 H. D. Kloppenborg Skrumsager – født 1868, dansk politiker og gårdejer.
 H. D. Kloppenborg – født 1802, sønderjysk storbonde.